Patagonykus puertai — вид ящеротазових динозаврів родини альваресзаврових (Alvarezsauridae).

Етимологія 
Родова назва Patagonykus означає «патагонський кіготь».

Скам'янілості 

Рештки динозавра знайдено у 1994 році у відкладеннях формації Портесуело в провінції Неукен на заході Аргентини. Було виявлено частковий скелет без черепа. Знахідка складалася з численних хребців, коракоїда, кісток плечового і тазового поясу, елементів задніх кінцівок.

Опис 
За оцінками, Patagonykus сягав приблизно до 2 м завдовжки.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки виду всередині родини показано кладограмою згідно з Makovicky, Apesteguía et Gianechini, 2012:

Посилання 
 F. E. Novas. 1994. Patagonykus puertai n. gen. et sp., and the phylogenetic relationships of the Alvarezsauridae (Theropoda, Maniraptora). VI Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, R. Cúneo (ed), Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew.
 Novas, F. E. 1997. Anatomy of Patagonykus puertai (Theropoda, Avialae, Alvarezsauridae), from the Late Cretaceous of Patagonia. Journal of Vertebrate Paleontology 17(1); 137—166.
 Novas, F. E. and Molnar, R. E. (eds.) 1996. Alvarezsauridae, Cretaceous basal birds from Patagonia and Mongolia. Proceedings of the Gondwanan Dinosaur Symposium, Brisbane. Memoirs of the Queensland Museum 39(3): iv + 489—731; 675—702.

Альваресзавроїди
Динозаври Південної Америки
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1994